Le mot monde peut faire référence à :
 le Monde, un concept majeur de la philosophie ;
 le monde, c'est-à-dire l'espace, la matière et les phénomènes qui nous sont accessibles par les sens, l'expérience ou la raison ;
 la foule, en un lieu particulier (exemple : « Il y a beaucoup de monde dans le métro ce matin. ») ;
 la société mondaine ;
 une planète, plus particulièrement la Terre, voire l'ensemble des pays et nations qui la peuple, ou plus généralement l'Univers ;
 un meuble héraldique constitué d'une boule cerclée et surmontée d'une croix.

En particulier, plusieurs termes désignent certaines zones du monde (au premier sens donné) :
 le Monde libre : le bloc occidental dans le contexte de la guerre froide ;
 le Nouveau Monde et l'Ancien Monde, à l'époque de la découverte des Amériques ;
 le Monde francophone, le Monde anglo-saxon, le Monde arabe, le Monde chinois, le Monde iranien, le Monde malais : ensembles géographiques liés par des liens culturels et historiques ;
 le Tiers monde : les pays en développement ou non alignés ;
 le Quart-monde : la population d'un pays riche vivant sous le seuil de pauvreté ;
 le Cinquième Monde, l'ensemble des micronations (le nom Cinquième Monde possède également une autre signification dans la mythologie Navajo).

Par opposition au monde réel, on peut parler de :
 monde virtuel ;
 monde imaginaire ;
 Univers parallèle.

Le mot « monde » se retrouve également dans plusieurs titres ayant une envergure mondiale :
 Champion du monde ;
 Championnats du monde ;
 Miss Monde (et Mister Monde) ;

Titres 

 Le Monde, quotidien français fondé en 1944 ;
 Monde (1928-1935), hebdomadaire international français.

Voir aussi